Ниже представлен список горных вершин Бразилии.

Примечания 

Горы
Бразилия